Eastern Islands ist der Name folgender Inselgruppen in Australien:

 Eastern Islands (Houtman-Abrolhos), Inselgruppe im Houtman-Abrolhos-Archipel
 Eastern Islands (Torres Strait), Inselgruppe in der Torres-Straße

Siehe auch:
 Eastern Isles, Untergruppe der Scilly-Inseln, England
 Osterinsel (Easter Island), Insel im Pazifik, Chile
 eine weitere Easter Island befindet sich im Osten des Territoriums Nunavut